Свирчовица може да се отнася за:

 Свирчовица (пещера)
 Свирчовица (вилна зона)